Ildraites langei är en ringmaskart som beskrevs av Pinto och Purper 1974. Ildraites langei ingår i släktet Ildraites och familjen Hadoprionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
langei